Рамада — может означать:
 Рамада — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Рамада (укрытие) — укрытие, хижина.
 Рамада (гостиницы) — сеть отелей, которой владеет и управляет компания Wyndham Worldwide.
 Рамада Интернешнл — компания, которая владеет, управляет и выдает франшизы гостиницам, использующим бренд Рамада.